El nombre de Iglesia de San Fructuoso es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias bajo la advocación de algún santo llamado Fructuoso.

Advocación 
 Fructuoso de Tarragona (†259), obispo - festividad: 21 de enero;
 Fructuoso de Braga (c. 600–†665), obispo - festividad 16 de abril.

Iglesias

En España 
 Iglesia de San Fructuoso, en la localidad de Aramunt, Lérida.
 Iglesia de San Fructuoso, en la localidad de Barós, Jaca, Huesca.
 Iglesia de San Fructuoso, en la localidad de Colmenares de Ojeda, Palencia.
 Ermita de San Fructuoso, en la localidad de Lamiña, Cantabria.
 Iglesia de San Fructuoso, en la localidad de Santiago de Compostela, La Coruña.

En Francia 
 Iglesia de San Fructuoso, en la localidad de Llo, Pirineos Orientales.

En Italia 
 Abadia de San Fructuoso, en el municipio de Camogli, Génova (:w:it).

En Portugal 
 Capilla de San Fructuoso de Montelius, en la localidad de Real, Braga.